Apalaches puede referirse a lugares diversos:
 Apalaches, cordillera de Norteamérica
 Les Appalaches, municipio regional de condado de Quebec (Canadá)
 Chaudière-Appalaches, región administrativa de Quebec (Canadá)